Didavi ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Didavi (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Loic Didavi (* 1987), beninischer Tennisspieler